Макаров Василий Петрович (род. в 1946 г.) — Народный депутат РФ (1990—1993) от 469 территориального округа Самарской области, был членом Комиссии Совета Республики Верховного Совета РФ по культуре, членом фракции Родина.

Окончил Куйбышевский медицинский институт (1969).
 -участковый сельской больницы (1969—1973)
 невропатолог, затем психотерапевт медицинского центра ВАЗа (1975—1989),
 главный психотерпевт г. Тольятти
 директор Всесоюзного медико-психологического центра (1988—1992)
 руководитель международного общества «Долгожитель» (с 1994).

Автор методики «Лечебный сон».

Кандидат медицинских наук (1980).

Источники 
 Россия--2000: Лица России. А. И Подберезкин, Духовное наследие (Организация), РАУ-Корпорация (Россия) ВОПД «Духовное наследие», 2000
 https://web.archive.org/web/20170814185708/http://www.dolgoz.ru/index.php/o-doktore-makarove

Примечания

Ссылки
 Ютуб-канал

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Выпускники Самарского медицинского университета
Неврологи СССР
Неврологи России